Каравай:
 Каравай — славянский обрядовый хлеб.
 Каравай (игра) — русская народная детская игра-хоровод.
 Каравай (компания) — компания по производству хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге, основанная в 1993 году и владеющая несколькими хлебозаводами.

Персоналии 
 Каравай, Павел Петрович (1921−2004) — советский лётчик, Герой Советского Союза.

Топонимы

Россия 
 Каравай — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Каравай — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Каравай — деревня в Сладковском районе Тюменской области.
 Каравай — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.

Украина 
 Каравай — село в Гребёнковском районе Полтавской области.

См. также 
 Каравай-Норья
 Коровай
 Караваи
 Каравайка
 Каравайко
 Каравайки
 Караваев
 Короваи